Pallette ist der Familienname von
 Eugene Pallette (1889–1954), US-amerikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Paillette, Palette